

Sigle 
 Recovery Time Objective – tempo disponibile per il pieno recupero dell'operatività di un sistema
 Parco Rile Tenore Olona – Parco dell'Altomilanese
 Rejected Take Off (decollo abortito) – in genere si riferisce ad una procedura
 Retransmission timeout – timeout per la gestione delle ritrasmissioni in TCP

Codici 
 RTO – codice vettore ICAO di Arhabaev Tourism Airlines